Polymitarcyidae är en familj av dagsländor. Polymitarcyidae ingår i överfamiljen Ephemeroidea, ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polymitarcyidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Polymitarcyidae